

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Marco Cecchinato derrotó en la final a Kimmer Coppejans.

Cabezas de serie 

  Malek Jaziri (Segunda ronda)
  Aljaž Bedene (Segunda ronda)
  Tobias Kamke (Primera ronda)
  Kimmer Coppejans (Finalista)

<ol start=5>
  Édouard Roger-Vasselin ''(Primera ronda)
  Igor Sijsling ''(Primera ronda)
  Kyle Edmund ''(Cuartos de final)
 ''' Marco Cecchinato (Campeón)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Turín 2015